Николай Сперанский:
 
 
 Сперанский, Николай Николаевич (1886—1951) — советский партийный и государственный деятель.